Начало мезолита в Европе и его окончание на Ближнем Востоке, эпипалеолита и голоценовой эры. Бубальский период на территории Сахары. Развитие сельского хозяйства — культивирование примитивных форм проса и риса в Юго-Западной Азии.

Поздний дриас завершился 9700 ± 99 лет до н. э. Начался пребореальный период.

События 

 Около 10 000 до нашей эры — начало эры дзёмон в Японии.
 Около 10 000 до нашей эры — керамика культуры Дзёмон в Японии.
 Около 10 000 до нашей эры — одомашнена собака.
 Около 10 000 до нашей эры — вымерли множество видов мегафауны.
 Около 10 000 до нашей эры — неолитические праисторические статуи, открытые в деревнях Невалы-Чори и Гёбекли-Тепе возле города Шанлыурфа в современной восточной Турции.
 Около 10 000 до нашей эры — культивирование горлянки и использование её в качестве сосуда для питья.
 Около 10 000 до нашей эры — конец последней ледниковой эпохи. Большая часть Земли вновь стала обитаема.
 Около 9600 до нашей эры — закончился поздний дриас. Традиционная граница между плейстоценом и голоценом, а также между палеолитом и мезолитом.
 Около 9500 до нашей эры — современное Балтийское море вступило в стадию озера Анцилус.
 Около 9500 до нашей эры — возможно, начало культивирования диких трав в Малой Азии.
 Около 9500 до нашей эры — первые строения храмового комплекса Гёбекли-Тепе.
 Около 9300 до нашей эры — возможно, начало культивирования инжира на Иордане.
 После 9000 до нашей эры — первые каменные строения в Иерихоне, построенные в период Натуфийской досельскохозяйственной культуры.
 Около 9000 до нашей эры — начало неолитической культуры на Древнем Ближнем Востоке.

Старый свет 
 Азия: использование пещер у Каспийского моря для проживания людей.
 Африка: наскальная живопись, изображающая картины человеческой деятельности, обнаруженная на территории Эфиопии и Эритреи, датируется десятым тысячелетием до н. э.
 Европа: люди азильской культуры расселились по территории Испании, Франции, Швейцарии, Бельгии и Шотландии.
 Европа: расцвет культуры Мадлен, создание наскальной живописи в пещерах на территории Франции.
 Европа: в Бургундии люди начали охотиться на лошадей.
 Месопотамия: люди начинают сбор диких пшеницы и ячменя, возможно, для производства солода, а позднее пива.
 Норвегия: первые следы обитания человека обнаружены на территории Рандаберга.
 Персия: одомашнена коза.
 Сахара: период Бубалус.

Мифические события 
 Середина 10-го тысячелетия до нашей эры — согласно Платону, затопление последнего острова Атлантиды, Посейдонис.

См. также 
 Голоценовая эра — календарь, летосчисление которого начинается в 10 000 году до н. э.
 10 000 лет до нашей эры — приключенческий фильм о конце последней ледниковой эпохи.

Примечания